Дми́трий Фили́ппов:
 Филиппов, Дмитрий Иванович (1855—1908) — купец, пекарь, меценат.
 Филиппов, Дмитрий Иванович — советский технолог, учёный, руководитель; специалист газовой отрасли.
 Филиппов, Дмитрий Иванович — советский агротехник, лауреат Сталинской премии.
 Филиппов, Дмитрий Николаевич (1944—1998) — советский и российский политический и государственный деятель.
 Филиппов, Дмитрий Рудольфович (род. 1969) — советский и российский гандболист.
 Филиппов, Дмитрий Станиславович (род. 1966) — российский политик.
 Филиппов, Дмитрий Тимофеевич (1930—2017) — машинист угольного комбайна на шахте «Капитальная», Герой Социалистического Труда.
 Филиппов, Дмитрий Филиппович (1904—1967) — русский советский живописец и педагог, член Ленинградского Союза художников.